Самохін Антон Олексійович (1991—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Самохін Валерій Борисович — радянський футболіст, воротар, майстер спорту СРСР.
 Самохіна Анна Владленівна — радянська, російська актриса.
 Самохін Федір Іванович — радянський письменник.

 Самохіна Галина Михайлівна (1934—2014) — радянська актриса театру і кіно.
 Самохіна Ганна Назарівна (1919—1994) — радянський передовик. Герой Соціалістичної Праці.
Прізвища